Derek Joslin (né le  à Richmond Hill, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Tigers d'Aurora || LHJO ||36 ||4 ||12 ||16 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2003-2004 || 67's d'Ottawa || LHO ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005 || 67's d'Ottawa || LHO ||68 ||6 ||24 ||30 ||44 ||21 ||0 ||3 ||3 ||24
|- 
| 2005-2006 || 67's d'Ottawa || LHO ||68 ||11 ||37 ||48 ||40 ||6 ||1 ||5 ||6 ||10
|-
| 2005-2006 || Barons de Cleveland || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007 || 67's d'Ottawa || LAH ||68 ||11 ||38 ||49 ||66 ||5 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
| 2006-2007 || Sharks de Worcester || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
| 2007-2008 || Sharks de Worcester || LAH ||80 ||10 ||24 ||34 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||63 ||11 ||19 ||30 ||40 ||12 ||0 ||2 ||2 ||8 
|- 
| 2008-2009 || Sharks de San José || LNH ||12 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || Sharks de San José || LNH ||24 ||0 ||3 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2009-2010 || Sharks de Worcester || LAH ||55 ||5 ||27 ||32 ||29 ||11 ||4 ||1 ||5 ||4 
|-
| 2010-2011 || Sharks de San José || LNH ||17 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||17 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Hurricanes de la Caroline ||LNH || 44|| 2|| 2|| 4|| 35||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Checkers de Charlotte ||LAH || 4|| 0|| 3|| 3|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH || 53 || 2 || 8 || 10 || 40 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013|| Sharks de Worcester || LAH || 13 || 2 || 4 || 6 || 7 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Canucks de Vancouver || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || AIK IF || SHL || 54|| 5|| 12|| 17|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Nürnberg Ice Tigers|| DEL || 51|| 3||18 ||21 ||36 ||8 || 0||2 || 2||4
|-
| 2015-2016 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 52|| 6|| 27|| 33|| 16|| 12|| 0||2 || 2||2
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL ||51 ||9 ||16 ||25 ||20 ||14 ||4 ||3 ||7 ||2
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL ||52 ||6 ||22 ||28 ||14 ||17 ||0 ||14 ||14 ||2
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL ||52 ||5 ||10 ||15 ||16 ||18 ||3 ||5 ||8 ||2
|-
| 2019-2020 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||48 ||4 ||17 ||21 ||18 ||3 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
| 2020-2021 || EC Red Bull Salzbourg ||ICEHL ||46 ||5 ||24 ||29 ||30 || 11 ||0 ||7 ||7 || 10
|-
| 2021-2022 || EC Villacher SV ||ICEHL || 46 || 1 || 20 || 21 || 8 || 12 || 2 || 6 || 8 || 2
|-
| 2022-2023 || EC Villacher SV ||ICEHL ||  || 

| 116 || 4 || 12 || 16 || 63 || - || - || - || - || -

Trophées et distinctions

DEL 

 Il remporte le Championnat avec l'EHC Munich en 2016-2017 et en 2017-2018.

Ligue américaine de hockey 

 Il participe au Match des étoiles en 2008-2009.

Références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Richmond Hill
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du EHC Munich
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EC Villacher SV